Brandt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Friedrich von Brandt
 Angelika Brandt